Talavera är ett släkte av spindlar som först beskrevs av George William Peckham och Elizabeth Maria Gifford Peckham 1909.  Talavera ingår i familjen hoppspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppspindlar